St. Leo (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 St. Leo (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 St. Leo (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas